Hlidskjalf steht für: 

 Hlidskialf, den Thron Odins in der nordischen Mythologie
 Hliðskjálf, das sechste Album des Soloprojektes Burzum